

Geografia
Allende – comune dello Stato di Chihuahua
Allende – comune dello Stato di Coahuila
Allende – comune dello Stato di Nuevo León
San Miguel de Allende – città messicana dello Stato di Guanajuato
Valle de Ignacio Allende – città dello Stato di Chihuahua

Persone
Allende – famiglia cilena
Damian de Allende – rugbista a 15 sudafricano
Guamán Allende – scrittore ecuadoriano
Ignacio Allende – generale messicano
Isabel Allende – scrittrice cilena
Isabel Allende Bussi – politica cilena
Luis Allende – ex cestista portoricano
Maya Fernández Allende – politica cilena
Ramón Allende Padin – capo del Corpo medico militare cileno durante la guerra del Pacifico (1879-1884) e politico
Salvador Allende – uomo politico ed ex presidente cileno
Salvador Allende Castro – avvocato e politico cileno, padre di Salvador Allende